Mihai Pop se poate referi la:
Mihai Pop (1907-2000), etnolog,
Mihai Pop Bruchenthal (1908-1989), muzician .